Ел Сабинито има више значења:

 Ел Сабинито, Гудињо (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сабинито (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабинито (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабинито (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабинито (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сабинито (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабинито (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабинито (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сабинито (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабинито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабинито (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабинито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабинито, Ринкон дел Ваље (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабинито (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабинито (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сабинито (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сабинито (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабинито (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабинито (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабинито (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабинито (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабинито, Кампаменто де ла Преса (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабинито (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабинито, Мануел Лопез (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сабинито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сабинито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сабинито, Артуро Монтелонго (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику